Rialto puede hacer referencia a:

Geografía 
Rialto (Italia) es una localidad y comuna italiana de la provincia de Savona, región de Liguria.
Rialto (California), ciudad de Estados Unidos.

Urbanismo 
Rialto, sector histórico de la ciudad de Venecia.
Puente de Rialto, puente emblemático del «sestiere» veneciano de San Polo (Venecia, Italia).
Rialto Towers o «The Rialto», rascacielos en Melbourne.
Distrito Escolar Unificado de Rialto, distrito escolar de California.
Edificio Rialto, edificio monumental de la Gran Vía de Madrid.

Locales de representación 
Teatro Rialto (Tucson)
Cine Rialto (Barquisimeto)
Cine Rialto (Caracas)
Cine Rialto (Madrid)
Cine Rialto (Valencia)